

Astronomia
 3264 Bounty – asteroide della fascia principale

Geografia
 Bounty Bay – baia dell'isola di Pitcairn
 isole Bounty – isole della Nuova Zelanda

Cinema e Televisione
 Il Bounty – film del 1984
 La taglia (Bounty) – episodio della seconda stagione di Star Trek: Enterprise
 Cacciatori di taglie (Bounty) – episodio della decima stagione di Stargate SG-1

Musica
 Bounty – gruppo musicale visual kei giapponese

Altro
 Bounty – personaggio dei fumetti Marvel
 Bounty – barra al cioccolato prodotta dalla Mars, Incorporated
 Cacciatore di taglie – in inglese bounty hunter o bounty killer
 HMS Bounty – nave della Royal Navy britannica coinvolta nel celebre ammutinamento del Bounty
 Bounty mobili in stile marinaro – mobili in stile marina